Дилейни или Деле́йни (, ) — ирландская фамилия. Известные носители:

Delaney 
 Делейни, Деймиен (род. 1981) — ирландский футболист.
 Делейни, Джим (1921—2012) — американский легкоатлет в толкании ядра.
 Делейни, Джимми (1914—1989) — шотландский футболист.
 Делейни, Джо (род. 1972) — ирландский снукерист.
 Дилейни, Джозеф Генри (1932—1999) — американский писатель-фантаст и юрист.
 Дилейни, Джозеф Генри (род. 1945) — британский писатель-фантаст.
 
 Делейни, Ким (род. 1961) — американская актриса.
 Делейни, Марк (род. 1976) — футболист сборной Уэльса.
 Делейни, Патрик (род. 1977) — ирландский актёр.
 Делейни, Пол (род. 1956) — ирландский шахматист.
 Делейни, Роб (род. 1977) — американский комик, актёр, писатель и активист.

Delany 
 Дилейни, Дана (род. 1956) — американская актриса, продюсер и телеведущая.
 Дилейни, Мартин (1812—1885) — американский аболиционист, журналист, писатель и врач.
 Делейни, Мэри (1700—1788) — английская художница и мемуаристка.
 Дилэни, Сэмюел (род. 1942) — американский писатель-фантаст.